Стамболи — фамилия.

Известные носители 

 Стамболи, Илья Борисович (1871—1954) — русский предприниматель, купец и меценат. 
 Стамболи, Иосиф Вениаминович (1877—1958) — русский предприниматель и благотворитель.

См. также 
 Стамболич
 Стамболов